O nome Chan-hom foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste entre 2003 e 2009.

 (2003) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou a Micronésia, causando 18 milhões de dólares em prejuízos em Chuuk.
 (2009) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou as Filipinas, causando pelo menos 60 mortes no arquipélago.
 (2015)
 (2020)
Desambiguação